Este artículo analiza los regímenes y movimientos que se han descrito a sí mismos como fascistas, o que se alega que han sido fascistas o simpatizantes del fascismo.

A menudo es un tema de disputa si cierto gobierno debe caracterizarse como fascista (nacionalismo autoritario radical), autoritario, totalitario o un estado policial. El vocablo «fascismo» en sí mismo es controvertido, y ha sido definido de varias maneras por diferentes autores. Muchos de los regímenes y movimientos discutidos en este artículo pueden considerarse fascistas según algunas definiciones pero no según otras. Consulte las definiciones de fascismo para obtener más información sobre ese tema.

Nota: No se hará mención de Italia ni del fascismo italiano en este artículo.

Europa y Norteamerica

Alemania y países de lengua alemana 

La República de Weimar surgió tras el hundimiento del Imperio alemán y el fracaso de la revolución espartaquista. Los movimientos de ultraderecha incluyeron los paramilitares Freikorps, destacados en revolución y disueltos en 1920 (Ernst Röhm, futuro jefe de las SA, Rudolf Höß, futuro comandante de Auschwitz); y el muy minoritario Deutsche Arbeiterpartei (Partido Obrero Alemán, 1919) de Anton Drexler y Dietrich Eckart, del que formaba parte el cabo Adolf Hitler como infiltrado de los servicios secretos. En 1920 se fijaron los veinticinco puntos de su programa y se cambió su nombre por el de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP), ya con Hitler como dirigente destacado. El corpus doctrinal, más bien los eslóganes, del nazismo fueron tan indefinidos como los del fascismo italiano. Ninguno de los dos movimientos se basaron en la coherencia ideológica. No obstante, en este caso se insistió en un texto: Mein Kampf (Mi lucha, 1925-1926), que Hitler había comenzado a redactar durante su estancia en la cárcel tras el Putsch de la cervecería. Tras un periodo de clarificación política en que se abandonaron las propuestas de los hermanos Gregor y Otto Strasser (más idealistas u obreristas, pero no menos violentas o totalitarias), las elecciones de 1930 convirtieron al partido en una fuerza importante, que mantenía una violenta presencia callejera con las camisas pardas del Sturmabteilung (tropas de asalto, SA) y la guardia personal de Hitler con camisas negras del Schutzstaffel (Escuadrones de Protección, SS). Las elecciones de 1932 le convirtieron en una fuerza decisiva, y el presidente Hindenburg se vio obligado a nombrar a Hitler canciller a comienzos del año siguiente. A los pocos días, se hizo una inequívoca presentación de los rasgos fascistas del nacionalsocialismo por el propio Hitler durante una cena con altos mandos de la Reichswehr (el ejército alemán) y la marina el 3 de febrero de 1933, que algunas fuentes denominan el programa del Lebensraum (teoría del espacio vital, hacia el Este):

El incendio del Reichstag (del que se acusó a los comunistas), la muerte del anciano Hindenburg y la renovación de la victoria electoral del Partido facilitaron la transición a un régimen de partido único que aplicó sin concesiones el programa nazi, incluyendo la represión de toda oposición política o social y la legislación de pureza racial (Leyes de Núremberg). El rearme y el encuadramiento social (que ignoraba cualquier reivindicación salarial o de condiciones laborales), y una política económica intervencionista (comparable en cierto modo al keynesianismo) dirigida por Hjalmar Schacht, y un monetarismo, equilibrando ingresos y gastos del estado, llegaron a hacer cuestaciones en las calles ('To be or not to be', E Lubitsch), redujeron el paro de 6 millones a solo 400.000.
La política de apaciguamiento de las potencias europeas (Acuerdos de Múnich) permitió una serie ininterrumpida de éxitos internacionales, entre los que se cuentan la remilitarización de Renania, la anexión de Austria y los Sudetes y la victoria de su protegido Franco en la guerra civil española (en la que se experimentaron entre otras, las tácticas aéreas de la Legión Cóndor). En 1939, a los pocos días del término de ésta, el pacto nazi-soviético y la crisis de Danzing, significaron el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en cuya primera fase consiguió imponerse en toda Europa (excepto en la batalla de Inglaterra), con una poco decisiva ayuda italiana. La invasión de la Unión Soviética (operación Barbarroja), que desde el inicio contó con apoyo de Winston Churchill, en material y de suministros, y la entrada de los Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor, que intentó evitar Hiro-Hito, (Alemania les declaró la guerra, en mantenimiento de su alianza con Japón) llevaron a su derrota, que parte de la élite nazi pretendió vivir como el fin de la civilización.

Austria 

Una coalición de partidos de derecha, llevó al poder a Engelbert Dollfuss en 1932. Sus principales apoyos eran el tradicional Christlichsoziale Partei (Partido Social Cristiano) y una amalgama de movimientos más extremistas, como la paramilitar Heimwehr, aglutinados por Ernst Rüdiger Starhemberg bajo el nombre de Vaterländische Front (Frente Patriótico)o, de más clara orientación fascista. Dollfuss disolvió de manera indefinida el parlamento (marzo de 1933) e inició un régimen autoritario que recibía el nombre de Ständestaat. En respuesta a la creciente actividad de movimientos pronazis, partidarios de la anexión a Alemania (Anschluss), prohibió al NSDAP local (junio de 1933) y al SDAPÖ (febrero de 1934). En julio del mismo año fue asesinado por miembros del partido nazi austriaco. Fue sustituido por Kurt Schuschnigg, que siguió oponiéndose a las pretensiones de anexión. En cambio Arthur Seyß-Inquart, su ministro de interior y sustituto como canciller, requirió la presencia militar alemana que acabó con la independencia austríaca.

Suiza 

El Nationale Front (Frente Nacional Suizo) se fundó en 1930, con ideología de extrema derecha y antisemita. Aprovechó el modelo de democracia directa para forzar un referéndum con el objetivo de enmendar la constitución en ese sentido, en 1935, pero fue ampliamente derrotado, y sus actividades declinaron. El Nationale Bewegung der Schweiz (Movimiento Nacional de Suiza), fue fundado en 1940 y actuaba como paraguas de las actividades alemanas en el país.

Europa Oriental 

La indefinición y arbitrariedad de las fronteras caracteriza a esta amplia región. Los Tratados de Versalles difícilmente hubieran podido aplicar los 14 puntos de Wilson, que pretendían conseguir la paz con el reconocimiento del principio de nacionalidad: un estado para cada nación. La disolución de los imperios multinacionales (Imperio alemán, Imperio ruso, Imperio austrohúngaro e Imperio otomano) fue sustituida por un conjunto de reinos y repúblicas de difícil definición y coexistencia, en ausencia de fronteras naturales, y con un nivel de desarrollo económico y social más atrasado que en la Europa Central u Occidental.

El nacionalismo exacerbado, el militarismo, los liderazgos carismáticos, la agresividad expansiva o defensiva y las salidas políticas autoritarias o totalitarias, todas ellas características o componentes de lo que se suele definir como fascismo, fueron muy frecuentes en esta zona de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Un factor añadido fue la vecindad de la Unión Soviética, que se veía como uno de los dos enemigos principales (el otro era la propia Alemania) entre los que la región estaba «emparedada». La democracia como régimen político era de implantación reciente, y las sucesivas crisis económicas (la posterior a la guerra y la de 1929) la sometieron a fuertes tensiones, que hizo que en muchos países se optara por salidas autoritarias. Donde se mantuvo, las fuerzas políticas y sociales se polarizaron entre las alternativas extremas: fascismo y comunismo.

El pacto nazi-soviético de 1939 (contradictorio en términos ideológicos, pero pragmática y estratégicamente un éxito temporal para ambos) llevó al reparto de buena parte del territorio (Polonia, las repúblicas bálticas y Besarabia). Una vez estallada la guerra, la ocupación en unos casos, o en otros la alianza con las potencias del Eje determinó una mayor proximidad con las políticas nazis o fascistas.

Rumanía 

Corneliu Zelea Codreanu fundó el 24 de julio de 1927 la Legión del Arcángel Miguel, una organización fuertemente antisemita y nacionalista, cuyos integrantes vestían camisas verdes. Los adeptos y miembros del movimiento eran llamados «legionarios». En marzo de 1930, Codreanu formó la Guardia de Hierro, una rama paramilitar y política de la Legión; este nombre llegó a aplicarse para la Legión entera.

Sus miembros llevaban uniformes verdes (considerados símbolo de rejuvenecimiento, por sus uniformes ganaron el apodo «las camisas verdes») y se saludaron entre ellos como los romanos, alzando el brazo derecho. El símbolo principal utilizado por la Guardia de Hierro fue una cruz triple, representando barras de prisión (como escudo del martirio), a veces llamada La Cruz del Arcángel Miguel.

El movimiento atrajo a destacados miembros de la intelectualidad rumana, como Mircea Eliade. No fue el único grupo de las mismas características: durante la década de 1930 rivalizó violentamente por la primacía en la lucha callejera con el movimiento de los Lăncieri (lanceros), de camisas azules, con los que frecuentemente chocaba. Tras el asesinato de Codreanu, el líder de la Guardia de Hierro pasó a ser Horia Sima.

Llegó al poder en 1940, fundando el Estado Nacional Legionario aliado al general Ion Antonescu, aproximándose cada vez más a la Alemania nazi, de la que Rumanía fue aliada durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la derrota de las potencias del Eje, Rumanía pasó a ser una república popular, convirtiéndose así en un Estado socialista.

Bulgaria 

La personalidad más cercana al fascismo de los políticos de la derecha búlgara fue Alejandro Tsankov, que controló un régimen autoritario de gran violencia represora desde el golpe de estado de 1923 hasta 1934, en que fue desplazado del poder por el Zveno (Звено, un movimiento también ultraconservador, con presencia en el ejército y partidario del corporativismo), a su vez derrocado en 1935 por el propio rey Boris III, que inició un gobierno personal autocrático asistido por el primer ministro Gueorgui Kioseivanov, que asoció a Bulgaria a las potencias del Eje, logrando algunas reivindicaciones territoriales irredentistas, aunque evitó declarar la guerra a la Unión Soviética. Murió en 1943 en circunstancias poco claras, ocupando la regencia Kyril de Bulgaria, que fue depuesto en 1944 por una coalición de partidos dominada por los comunistas, pero que incluía al propio Zveno. Entre tanto Tsankov había acentuado su identificación con el nazismo alemán, que mimetizó a través de un pequeño partido denominado Movimiento Social Nacional (1932), asociado con otros como la Unión Nacional de Legiones Búlgaras (Съюз на Българските Национални Легиони, 1933) de Hristo Nikolov. En los últimos años de la guerra (1944) llegó a presidir un gobierno búlgaro en el exilio en Alemania. El movimiento tenía como un objetivo declarado establecido en 1949 la formación de un partido único, pero nunca se implementó en la práctica. Lo excepcional del peronismo, de se ser aceptada su catalogación como parte de la familia del fascismo, es que donde más apoyo tenía era en la organización de masas de un sector del movimiento obrero argentino. Para estos historiadores el supuesto «fascismo peronista» de 1946 a 1955 habría sido un gobierno de culto a la persona y de autoritarismo limitado, que toleró un grado considerable de pluralismo. Un elemento adicional sobre la cercanía entre el peronismo y el fascismo, sería la supuesta colaboración del gobierno de Perón en el escape de oficiales de la Alemania nazi hacia Argentina (ver ODESSA), un tema que según el investigador Uki Goñi sigue siendo tabú en Argentina. Otro elemento que podrían vincular esta etapa del peronismo con el fascismo, es la alianza gepolítica entre la Argentina peronista y la España franquista entre 1946 y 1949, llamada por el historiador Raanan Rein la "Alianza Franco-Perón", sin embargo existen especialistas que afirman que esta no era un alianza con fuertes bases ideológicas sino de conveniencia mutua. Luego del primer gobierno de Perón no existen opiniones especializadas que sostengan que el peronismo siguiera siendo una forma de fascismo.

Brasil 

En Brasil hubo en la década de 1930 un movimiento con influencias fascistas, la Ação Integralista Brasileira (Acción Integralista Brasileña, AIB) del escritor Plínio Salgado, que sacó su nombre de un movimiento antiparlamentario, tradicionalista y monárquico de comienzos de siglo en Portugal, el Integralismo Lusitano. Utilizaba una adaptación de la parafernalia fascista: camisas verdes, el símbolo sigma (Σ) y el saludo romano con el grito Anauê! («¡Eres mi hermano!», en tupí). Algunos de los miembros de AIB fueron el músico y poeta Vinicius de Moraes y el sacerdote Hélder Câmara, futuro inspirador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la Teología de la Liberación.

Chile 

En 1932 se fundó Movimiento Nacional-Socialista de Chile o Partido Nacista (MNS), liderado por Jorge González von Marées, con el cargo de «Jefe», en el sentido fascista de autoridad única y vertical, con Carlos Keller como su ideólogo principal, con obras como La eterna crisis chilena (1931), Cómo salir de la crisis (1931) y Un país al garete: contribución a la seismología social de Chile (1932). La iniciativa de crear el partido provino del general Francisco Javier Díaz Valderrama, quien deseaba copiar el nacionalsocialismo alemán, pero fue González quien diseñó al MNS como un "movimiento que, si bien tenía su inspiración en las corrientes nazis y fascistas en boga, sería netamente chileno, con un programa nacionalista basado en la concepción portaliana de gobierno". Habitualmente el MSN es considerado como un mero reflejo local del nacionalsocialismo alemán, pero diversos autores han señalado sus peculiaridades distintivas, más cercanas al fascismo.

El partido se organizó con una estructura de mando jerárquica, que se completó en 1933 con la creación de las «Tropas Nacistas de Asalto», una copia del nazismo alemán, con los mismos uniformes, el saludo romano, los desfiles, estandartes y fanfarrias. Alcanzó una considerable adhesión entre los estudiantes universitarios y sectores católicos de clase alta. Ideológicamente el MNS reivindicaba la pertenencia de Chile a Occidente y llamaba a luchar en su defensa contra el marxismo. 

En las elecciones parlamentarias de 1937 el MNS obtuvo el 2% de los votos, pero logró elegir tres diputados nacionales, uno de los cuales era su «Jefe» Jorge González. En 1938 ganó 29 municipios y formó la Alianza Popular Libertadora, llevando como candidato presidencial al general Carlos Ibáñez del Campo.

Pocos días antes de las elecciones, el 4 de septiembre de 1938, el MNS organizó una manifestación denominada «La marcha de la victoria». Al día siguiente cerca de 60 jóvenes armados del MNS tomaron la Caja del Seguro Obrero y la Casa Central de la Universidad de Chile para desencadenar un golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma e imponer al general Ibáñez en el poder. El golpe fracasó y los jóvenes nacistas se entregaron, luego de lo cual el gobierno dispuso su fusilamiento en lo que se conoce como la Matanza del Seguro Obrero. El hecho provocó una conmoción pública y González se entregó a Carabineros, culpando al gobierno y al presidente Alessandri de la masacre. Los miembros de la Alianza Popular Libertadora decidieron quitar de la candidatura a Ibáñez y en desquite contra el gobierno apoyaron al candidato rival Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, quien venció al oficialista Gustavo Ross Santa María por un estrecho margen, atribuido generalmente a los votos nacistas.

En 1939 el MNS pasó a llamarse Vanguardia Popular Socialista (VPS), adoptando una postura de izquierda, que provocó que la mayoría de sus miembros abandonaran el partido, que se disolvió en 1942.

De menor importancia que el MNS, en 1938 se fundó el Partido Nacional Fascista (PNF), existente hasta 1940. Sus ideas eran difundidas en su semanario, La Patria, Chile ante todo. La agrupación convocó a la "Primera Gran Concentración Fascista" en el Teatro Victoria de Santiago para el 19 de noviembre, sin embargo ésta fue cancelada, lo cual fue atribuido a la prohibición del presidente Pedro Aguirre Cerda. Además del rechazo del gobierno, el PNF tuvo una gran oposición de los partidos y medios de comunicación de izquierda. El PNF tuvo una efímera existencia, la cual se verificó con la discontinuidad de la publicación de La Patria en 1940, aunque reapareció excepcionalmente entre abril de 1941 y enero de 1942.

Colombia 

En Colombia los cambios sociales de los años de 1920 (crecimiento de las ciudades, polarización social) se expresaron intelectualmente en un grupo denominado Los leopardos (Eliseo Arango, José Camacho Carreño, Joaquín Fidalgo Hermida, Augusto Ramírez Moreno y Silvio Villegas) inspirado en el monarquismo francés (Charles Maurras) que dio como resultado político una de las principales divergencias dentro del conservatismo colombiano en un sentido nacionalista. El grupo buscó inspiración histórica en Simón Bolívar y en Rafael Núñez, más que todo en su pensamiento autárquico por parte del primero y el pensamiento católico por parte del segundo. Entre los políticos que se pueden considerar cercanos al grupo suele citarse a Alzate Avendaño. La cercanía de estos y otros grupos colombianos al fascismo italiano, al nacionalsocialismo alemán o al falangismo y nacionalcatolicismo españoles (por ejemplo, la Legión de Extrema Derecha de Bucaramanga); suscitaron un especial temor (particularmente en Estados Unidos) de que en Colombia se crease una Quinta Columna proclive a los intereses alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Como resultado se elaboraron listas negras que incluía a sociedades comerciales y personas naturales, la lista implicaba la imposibilidad de mantener relaciones comerciales, y se confinó en un campo de concentración en Fusagasugá a un buen número de personas destacadas por su ideología filofascista, incluyendo especialmente a inmigrantes italianos y alemanes.

Costa Rica 

Desde los años treinta se gestó en Costa Rica un movimiento de simpatizantes del nacionalsocialismo alemán entre la nutrida comunidad de origen alemán, creándose un delegación local del NSDAP/AO, al punto que algunas fuentes aseguran que Estados Unidos consideraba a Argentina y Costa Rica como los países latinoamericanos con mayor cantidad de simpatizantes del nacionalsocialismo. Se ha señalado la existencia de figuras simpatizantes del nazismo en altos cargos del poder político en las administraciones de León Cortés Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. Los simpatizantes del nacionalsocialismo solían reunirse en el Club Alemán.  Desde la declaración de guerra al Tercer Reich por Costa Rica (presidente Calderón Guardia, 1941), muchos ciudadanos y residentes de origen alemán e italiano fueron encarcelados y sus propiedades nacionalizadas, aun cuando la gran mayoría no tenía vínculos con el nazismo o el fascismo. Los orígenes doctrinarios del racismo o del sentimiento de superioridad racial europea en Costa Rica tiene orígenes anteriores. Entre otros autores de los que se han señalado posturas racistas se cuenta el destacado científico costarricense Clodomiro Picado Twight.

Honduras 

Desde finales de la primera guerra mundial, en el seno del partido Nacional de Honduras hubo simpatizantes del fascismo, un ejemplo de estos fue el General Vicente Tosta Carrasco, el cual durante su mandato de 1924-1925 decreto una ley en pro de la segregación de la población afrodescendiente de la población mestiza y blanca. Cabe mencionar que gracias a la divulgación del racismo científico, en la década de 1920 apareció la propuesta por parte de algunos políticos de un proyecto que consistía en crear un nuevo mestizaje en el país, que intentaba provocar la mezcla racial de campesinos e indígenas hondureños con Inmigrantes blancos, principalmente de origen escandinavo, alemán, francés e inglés. Este sería el medio para construir una nueva "raza" de hondureños que en palabras de los artífices de esta propuesta serían más emprendedores, laboriosos, honrados, físicamente mejor parecidos, entre otras cosas.  

Es bien sabido que el Dictador, General Carias Andino, era admirador del fascismo Italiano y alemán, durante su presidencia (1933-1936) no tuvo empacho de cartearse con el emperador Hirohito y Adolf Hitler, con este ultimo expresando su admiración y dando elogios hacia su gobierno. La admiración hacia el fascismo por parte de Carias Andino llego al grado que uso los regímenes de la Italia Fascista y la Alemania Nazi como modelo de su gobierno dictatorial conocido como "El Cariato", que duro de 1937 a 1949, además de mantener relaciones diplomáticas formales con países pertenecientes del eje hasta 1941. De forma muy similar a movimientos fascistas en el contexto europeo, el General Carias buscaba crear una identidad étnica nacional basada en un pasado mítico e idealizado, en este caso ensalzando la identidad mestiza Hondureña como pueblo heredero de la civilización maya.

México 

En México, sobre todo a partir de la crisis económica de 1929 que hacía para algunos colectivos menos aceptable lo que percibían como una gran presión migratoria, surgieron numerosos grupos de carácter ultranacionalista y xenófobo o racista (alguno particularmente antisemita, otro antichino), que se conocían como dorados o camisas doradas. Tuvieron una presencia puntual entre algunos colectivos de comerciantes. Se destacaron en enfrentamientos callejeros con sindicatos izquierdistas en 1935.

El sinarquismo mexicano, que combina el catolicismo con el anticomunismo, tiene al falangismo, al nacionalcatolicismo entre sus múltiples inspiraciones. Sus representante político, la Unión Nacional Sinarquista, fue importante a finales de los años 1930.

Además de este grupo autóctono, un grupo mimético del español, la Falange Española Tradicionalista se formó en México por empresarios españoles para oponerse a la influencia de los que apoyaban al bando republicano durante la Guerra Civil Española, que alcanzaron un gran apoyo del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que facilitó la integración en México a los exiliados republicanos españoles. Este grupo no tuvo alcance más allá de los inmigrantes de origen español.

Perú 

La Unión Revolucionaria fue un partido político peruano fundado por Luis Miguel Sánchez Cerro en 1931. Gobernó junto con él luego de ganar las elecciones de 1931. Tras su muerte, en 1933, fue dirigido por Luis A. Flores Medina y devino en partido abiertamente fascista.

Se caracterizaba por su oposición al liberalismo y el comunismo, y en particular, al partido aprista, a quienes consideraban enemigos mortales. Difundían también una fuerte xenofobia contra los emigrantes japoneses en Perú y también contra los emigrantes chinos. Siguiendo el modelo fascista, proponían una sociedad corporativa y totalitaria. De 1933 a 1936, la Unión Revolucionaria difundió su discurso fascista, influido fuertemente por la Italia fascista y las ideas de Benito Mussolini, de quien Flores era un ferviente admirador. A través de sus órganos de prensa (La Batalla, Acción, y Crisol) manifestaron su oposición al gobierno del general Oscar R. Benavides, el sucesor de Sánchez Cerro a quien consideraban traidor, y proclamaban al sistema fascista como el necesario para el desarrollo del país, a fines de 1933 se crea la Legión de Camisas Negras, conformada por la juventud de la UR.

El régimen autoritario de Oscar R. Benavides también mostraba sus simpatías por el fascismo, llegando a contratar en 1935 una "misión policial italiana" destinada a reorganizar la policía de investigaciones de Perú. Siguiendo esta línea autoritaria, Benavides ilegalizó al APRA y al Partido Comunista por considerarlos “partidos internacionales” pero también persiguió a muchos “urristas”.

Uruguay 
Inmediatamente después de la marcha sobre Roma (1922) políticos del Partido Nacional y del Colorado, empresarios y medios de prensa uruguayos comenzaron a considerar imitables algunas instituciones del régimen de Mussolini. Desde muy temprano políticos como Osvaldo Medina, Julio María Sosa, Pedro Manini Ríos, y los diarios El Siglo y La Razón asumieron una clara postura antidemocrática.

Desde el golpe de Estado de Gabriel Terra (1933) hasta la culminación su régimen en 1938, las posturas antiliberales y conservadoras coincidieron con distintas modalidades profascistas. Durante el régimen terrista (1933-1938) varios dirigentes políticos expresaron sus intenciones de incorporar ciertas premisas fascistas al Uruguay. Gabriel Terra, César Charlone no ocultaron sus simpatías hacia el fascismo, diarios y periodistas que adhirieron al fascismo es extensísima. El Pueblo, La Tribuna Popular, La Mañana, El Diario, El Imparcial, Libertad y periodistas y publicistas reconocidos como Juan A. Zubillaga, Adolfo Agorio, Alejandro Kayel hicieron una prédica fascista hasta el decenio de los cuarenta. Durante el gobierno de Luis Batlle Berres varios de sus ministros adherirán al fascismo

Referencias 

Fascismo